

Sigle 
 HVA – Hauptverwaltung Aufklärung : ufficio per lo spionaggio estero della Repubblica Democratica Tedesca

Codici 
 HVA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Analalava (Madagascar)